De Europese/Afrikaanse zone is een van de drie regionale zones van de Davis Cup in 2015.

De Europese/Afrikaanse zone telt in 2015 drie groepen (niveaus). Het laagste niveau, Groep III, is onderverdeeld in een Europees en een Afrikaans deel. De deelnemende landen strijden om promotie naar een hogere groep en proberen degradatie naar een lagere groep te voorkomen. De vier winnaars van Groep I plaatsten zich voor een kwalificatiewedstrijd, waarin promotie naar de wereldgroep kon worden behaald. Er doen 51 landen mee in de Europese/Afrikaanse zone. België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Kroatië, Servië, Tsjechië en Zwitserland nemen deel aan de wereldgroep en spelen dus niet in deze continentale zone.

Groep I
Aan Groep I namen dertien landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Kroatië (gepromoveerd naar de wereldgroep), Letland en Portugal (gedegradeerd naar Groep II). Nederland, Spanje (gedegradeerd vanuit de wereldgroep), Denemarken en Litouwen (gepromoveerd vanuit Groep II) waren nieuw.

Deelnemers 

Reekshoofden
  Spanje
  Oekraïne
  Nederland
  Israël

Overige deelnemers
  Denemarken
  Litouwen
  Oostenrijk
  Polen
  Roemenië
  Rusland
  Slovakije
  Slovenië
  Zweden

Promotie 

 Nederland, Polen, Slovakije en Rusland plaatsen zich voor de kwalificatiewedstrijden.

Kwalificatiewedstrijden

Degradatie 

 Denemarken en Litouwen degraderen naar Groep II.

Groep II 
Aan Groep II namen zestien landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Denemarken, Litouwen (gepromoveerd naar Groep I), Cyprus, Egypte, Griekenland en Noorwegen (gedegradeerd naar Groep III). Letland, Portugal (gedegradeerd vanuit Groep I), Hongarije, Madagaskar, Turkije en Zimbabwe (gepromoveerd vanuit Groep III) waren nieuw.

Deelnemers 

Reekshoofden
  Zuid-Afrika
  Letland
  Portugal
  Moldavië
  Bosnië en Herzegovina
  Finland
  Wit-Rusland
  Luxemburg

Overige deelnemers
  Bulgarije
  Hongarije
  Ierland
  Madagaskar
  Marokko
  Monaco
  Turkije
  Zimbabwe

Promotie 

 Hongarije en Portugal promoveren naar Groep I.

Degradatie 

 Ierland, Madagaskar, Marokko en Moldavië degraderen naar Groep III.

Groep III (Europa) 
Aan Groep III (Europa) namen dertien landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Hongarije en Turkije (gepromoveerd naar Groep II). Cyprus, Griekenland en Noorwegen (gedegradeerd vanuit Groep II) waren nieuw. In tegenstelling tot Groep I en II werd Groep III (Europa) op één centrale locatie gespeeld, in San Marino. Ook werd er van een groepsfase gebruikgemaakt.

Deelnemers 

Reekshoofden
  Cyprus
  Estland
  Macedonië
  Georgië

Overige deelnemers
  Albanië
  Armenië
  Griekenland
  IJsland
  Liechtenstein
  Malta
  Montenegro
  Noorwegen
  San Marino

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 

 Georgië en Noorwegen promoveren naar Groep II.

Groep III (Afrika) 
Aan Groep III (Afrika) namen acht landen deel. Ten opzichte van vorig jaar verdwenen Madagaskar, Zimbabwe (gepromoveerd naar Groep II), Botswana, Rep. Congo, Kenia, Nigeria en Rwanda (deden niet mee aan de Davis Cup). Egypte (gedegradeerd vanuit Groep II), Ghana en Tunesië (keerden weer terug in de Davis Cup) waren nieuw. In tegenstelling tot Groep I en II wordt Groep III (Afrika) op één centrale locatie gespeeld, in Egypte. Ook wordt er van een groepsfase gebruikgemaakt.

Deelnemers

Groep A

Groep B 

 Egypte en Tunesië promoveren naar Groep II.

Eindresultaten

Zie ook 
 Opzet Davis Cup

Externe link 
Officiële website

Davis Cup 2015